Ел Треинта и Сеис има више значења:

 Ел Треинта и Сеис (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Треинта и Сеис (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Треинта и Сеис (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику